Dylan Alcott era il detentore del titolo e lo ha difeso sconfiggendo in finale Andy Lapthorne con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Dylan Alcott (campione)

  Andy Lapthorne (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2020